Copyright – il diritto d'autore.
Aiuto Copyright – le notizie su cosa e come è il diritto d'autore su it.wiki.
Come comportarsi – al meglio per quanto riguarda le immagini su Wikipedia.